Довгаль — фамилия.

 Известные носители

 Довгаль, Александр Михайлович (1904—1961) — художник-график, заслуженный деятель искусств Украины.
 Довгаль, Анатолий Иванович (род. 1976) — украинский легкоатлет.
 Довгаль, Василий Павлович (1919—2002) — Герой Социалистического Труда.
 Довгаль, Владимир Никитович (1935—1990) — Герой Социалистического Труда.
 Довгаль, Павел Николаевич (род. 1975) — белорусский борец по современному пятиборью, бронзовый призёр Олимпийских игр.
 Довгаль, Спиридон Никитович (1896—1975) — украинский политический деятель, военный, учёный, литератор, журналист.
 Довгаль, Татьяна Андреевна (род. 1937) — Герой Социалистического Труда.
 Довгаль, Юлия Витальевна (род. 1983) — украинская тяжёлоатлетка.

См. также 
 Долгаль
 Довгань